Минулорічна чемпіонка Наомі Осака програла Белінді Бенчич в четвертому колі.

Титул виграла Б'янка Андреєску, здолавши у фіналі Анджелік Кербер, 6–4, 3–6, 6–4. 
Вона стала першою теністискою в історії турніру, що виграла титул, отримавши вайлдкард, а також наймолодшою чемпіонкою з часу коли  Серена Вільямс перемогла в 1999-му.

Попри невдачу із захистом титулу Осака зберегла за собою право називатися першою ракеткою світу. Перед початком турніру на це звання претендували Петра Квітова, Сімона Халеп, Слоун Стівенс та Кароліна Плішкова.

Сіяні тенісистки
Усі сіяні тенісистки починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні тенісистки

Відібралися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Посилання

 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

BNP Paribas Open, одиночний розряд
BNP Paribas Open 2019